JCL est un sigle qui peut signifier :
 , l'ancien nom de , un utilitaire de journalisation basé sur Java ;
 Java Class Library, une bibliothèque standard du langage Java ;
 Job Control Language, des langages de scripts, en particulier sur les systèmes d'exploitation mainframe d'IBM, dont le rôle est d'exécuter un batch.